Underwood kan syfta på

 Underwood (företag), amerikansk tillverkare av skrivmaskiner

Geografi

Australien 

 Underwood, Tasmanien, Launceston,

England 
 Underwood, Devon – en ort i Plymouth, Devon
 Underwood, Nottinghamshire – en ort i Nottinghamshire

USA 

 Underwood, Iowa, Pottawattamie County, 
 Underwood, Minnesota, Otter Tail County, 
 Underwood, North Dakota, McLean County,

Wales 
 Underwood, Newport – en ort i Newport
 Underwood, Pembrokeshire – en ort i Pembrokeshire

Personer
 Blair Underwood (född 1964), amerikansk skådespelare
 Carrie Underwood (född 1983), amerikansk country- och popsångerska
 Cecil H. Underwood (1922–2008), amerikansk politiker, republikan, guvernör i West Virginia
 Cecilia Underwood (1785–1873), brittisk adelsdam
 Joseph R. Underwood (1791–1876), amerikansk jurist och politiker, whig, senator för Kentucky
 Kianna Underwood (född 1992), amerikansk barnskådespelare och programledare
 Matthew Underwood (född 1990), amerikansk skådespelare
 Oscar Underwood (1862–1929), amerikansk politiker, demokrat, senator för Alabama
 Ruth Underwood (född 1946), amerikansk vibrafonist och slagverkare
 Sara Jean Underwood (född 1984), amerikansk fotomodell
 Thomas R. Underwood (1898–1956), amerikansk politiker och journalist, demokrat, senator för Kentucky

Se även
 Underwood Creek
 Underwood Glacier
 Underwoods Hill 
 Grafton Underwood
 Grendon Underwood
 Kirkby Underwood
 Mount Underwood
 Offcote and Underwood
 Weston Underwood
 Weston Underwood, Buckinghamshire
 Wotton Underwood

Engelska efternamn
Efternamnsförgreningssidor
Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar